Keith Cambel puede hacer referencia a:

 Keith Campbell, biólogo británico conocido por sus estudios en el campo de la clonación.
 Keith Campbell, piloto profesional de motociclismo australiano.
 Keith Campbell, filósofo.
 Keith Campbell, jugador neozelandés de cricket.
 Keith Campbell, actor que aparece en Buffy Cazavampiros como hombre lobo en el episodio Phases.